Federation Cup 1993 var den 31. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Slutrunden med deltagelse af 32 hold  spillet i perioden 19. - 25. juli 1993 på udendørs grusbaner i Tennis Club-Waldstadion i Frankfurt am Main, Tyskland, der var vært for Federation Cup-slutrunden for andet år i træk. Tyskland var Fed Cup-værtsland for sjette gang.

Mesterskabet havde i alt deltagelse af 69 hold, hvilket var et hold mere end den hidtidige deltagerrekord på 68 hold, der kun var ét år gammel. 20 hold var direkte kvalificeret til slutrunden, mens de øvrige 49 hold spillede om de sidste 12 pladser ved slutrunden ved tre regionale kvalifikationsstævner, der blev afviklet i Puerto Rico, Storbritannien og Sri Lanka i løbet af foråret 1993.

Turneringen blev vundet af Spanien, som besejrede Australien med 3-0 i finalen, og som dermed vandt mesterskabet for anden gang i holdets fjerde finale. Australien var i Federation Cup-finalen for 17. gang men for første gang siden 1984, og det var 10. gang, at australierne måtte rejse hjem med sølvmedaljerne. Det vindende spanske hold bestod af Conchita Martínez, Arantxa Sánchez Vicario, Cristina Torrens Valero og Virginia Ruano Pascual, mens Australien blev repræsenteret af Nicole Provis, Elizabeth Smylie, Rennae Stubbs og Michelle Jaggard-Lai.

De forsvarende mestre fra Tyskland tabte overraskende i første runde til Australien med 1-2, hvor Nicole Provis besejrede Steffi Graf, og hvor holdkampen blev afgjort i doublekampen, hvor Smylie og Stubbs vandt over Anke Huber og Barbara Rittner i tre sæt. Tyskerne sikrede sig dog endnu en sæson i bedste Fed Cup-række ved at besejre Østrig med 2-1 i playoff-kampene.

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

World Group 

Slutrunden havde deltagelse af 32 hold:
 20 direkte kvalificerede hold:
 16 ottendedelsfinalister fra Federation Cup 1992.
 4 playoff-vindere fra Federation Cup 1992.
 12 hold fra kvalifikationen.

De 16 ottendedelsfinalister kvalificerede sig til slutrunden om Federation Cup 1994. De 16 tabere i første runde spillede i playoff-runden om yderligere otte pladser i slutrunden ved næste Federation Cup.

World Group playoffs 

Playoff-runden havde deltagelse af de 16 tabere fra første runde af World Group, og holdene spillede om otte ledige pladser i slutrunden ved Federation Cup 1994 i otte playoff-opgør. De otte vindere kvalificerede sig til slutrunden om Federation Cup 1994

De otte hold, der ikke kvalificerede sig til slutrunden ved Federation Cup 1994, måtte spille i kvalifikationen til næste Fed Cup-slutrunde.

Følgende hold kvalificerede sig til slutrunden om Federation Cup 1994:
 
 
 
 
 
 
 
 

Følgende hold måtte spille kvalifikation til Federation Cup 1994:

Kvalifikation 

Kvalifikationen blev afviklet i løbet af foråret 1993, hvor 49 hold spillede om de sidste tolv ledige pladser ved Fed Cup-slutrunden ved tre regionale kvalifikationsstævner.

Amerika 

I Amerika-zonen spillede 18 hold om fire pladser ved Fed Cup-slutrunden. Turneringen blev spillet i Palmas del Mar, Puerto Rico i perioden 19. - 24. april 1993, hvor de fire kvalifikationspladser blev besat af Chile, Colombia, Peru og Uruguay.

Asien og Oceanien 

I zonen, der dækkede Asien og Oceanien spillede ni hold om tre pladser ved Fed Cup-slutrunden. Turneringen blev spillet i Colombo, Sri Lanka i perioden 3. - 5. maj 1993, og de tre kvalifikationspladser gik til Indonesien, Kina og New Zealand.

Europa og Afrika 

22 europæiske og afrikanske hold spillede om fem pladser ved Fed Cup-slutrunden. Turneringen blev spillet i Nottingham, Storbritannien i perioden 10. - 15. maj 1993, og de fem pladser i slutrunden blev besat af Belgien, Israel, Kroatien, Letland og Storbritannien.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1993  
 Fed Cup - World Group Playoffs - 1993

Noter 

Fed Cup
Tennis i 1993
Tennis i Tyskland
Sport i Frankfurt am Main